Пономарёв (женская форма ) — русская фамилия, образованная от слова «пономарь»; Пономарёв, то есть сын пономаря.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 
 Пономарёв, Аркадий Николаевич (род. 1956) — владелец компании «Молвест», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, доктор технических наук.
 Пономарёв, Артём Владимирович (род. 1992) — российский гандболист.

Б

В 
 
 
 Пономарёв, Валериан Корнельевич (1898—1955) — советский военный деятель и конструктор вооружения, Герой Социалистического Труда.

Г

Д 
 Пономарёв, Денис Владимирович (род. 1994) — чемпион мира по подводному плаванию.

Е—И 
 
 Пономарёв, Егор Терентьевич (1991) — российский борец вольного стиля.

К—Л 
 Пономарёв, Карл Александрович (1931—2020) — советский и российский историк, публицист.
 
 Пономарёв, Лев Александрович (род. 1941) — российский политический деятель, правозащитник.

М—Н

О—П 
 
 
 
 Пономарев, Прокофий Иванович (1774—1853) — предприниматель и общественный деятель, купец 1-й гильдии.

Р—С 
 Пономарёв, Рашид Гарифович (1919—1998) — один из патриархов шахматного искусства, классик шахматной композиции.
 Пономарёв, Руслан Олегович (род. 1983) — украинский шахматист, чемпион мира по шахматам.
 Пономарёв, Семён Матвеевич (1928—2016) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда (1973).

Т 
 Пономарёв, Тихон Степанович (1923—1977) — советский металлург, кузнец, Герой Социалистического Труда.

Ю—Я 
 
 Пономарёв, Яков Александрович (1920—1997) — психолог, специалист в области творческого мышления.

Двойная фамилия 
 Пономарёв-Степной, Николай Николаевич (род. 1928) — советский и российский физик-ядерщик, академик.

Топоним 
 Пономарев — хутор в Кашарском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Пономарёвы (деревня)

Примечания